Paratus steht für:

 Paratus (Gattung), Gattung der Feldspinnen
 Paratus (Unternehmen), Telekommunikationskonzern